Emu - ave nativa da Austrália
Emu (revista) - de ornitologia
Emu O' Hara - personagem do mangá Crying Freeman
Trem unidade elétrico - conhecido pela sigla em inglês EMU (para electric multiple unit)

Desambiguação